ADIR est un sigle pouvant signifier :
 Aide à domicile aux insuffisants respiratoires, du CHU de Rouen ;
 Association de défense des insuffisants rénaux ;
 Association des doctorants de l'Institut national des sciences appliquées de Rennes, association des doctorants de l'Institut national des sciences appliquées de Rennes ;
 Association nationale des anciennes déportées et internées de la Résistance, une association qui rassemble des résistantes emprisonnées ou déportées du fait de leur engagement ;
 Association pour le développement industriel de La Réunion ;
 Attraction développement et intégration en région ;
 Autism diagnostic interview-revised, test utilisé pour l'évaluation des troubles du spectre autistique ;
 Agence de diffusion et d’information rurales.

ADIR est une abréviation pouvant signifier :
 Adirondack Railway.